Vaher ist der Familienname folgender Personen:

 Berk Vaher (* 1975), estnischer Schriftsteller und Kritiker
 Ingi Vaher (1930–1999), estnische Designerin und Glaskünstlerin
 Ken-Marti Vaher (* 1974), estnischer Politiker
 Luise Vaher (1912–1992), estnische Prosaistin 
 Maret Vaher (* 1973), estnische Orientierungssportlerin
 Vaapo Vaher (* 1945), estnischer Literaturkritiker und Lyriker